skoczkowate (Dipodidae) – rodzina ssaków z rzędu gryzoni
 skoczkowate a. bezrąbkowate (Cicadellidae) – rodzina owadów z rzędu pluskwiaków

Zobacz też 
 Skoczkowce